Fedoriwka (obwód chersoński)
 Fedoriwka (obwód łuhański)
 Fedoriwka (obwód wołyński)
 Fedoriwka (obwód żytomierski)
 Nowa Odessa – w l. 1739-1832 Fedoriwka (ukr. Федорівка, ros. Фёдоровка)